Imię i nazwisko George Daniels nosili lub noszą m.in.:
 George Daniels (1926–2011) – brytyjski zegarmistrz, wynalazca wychwytu współosiowego
 George Daniels (1950–2005) – ghański lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk z 1972